Atomistique peut désigner :
 en sciences physiques, latomistique, étude de la structure interne de l'atome ;
 la philosophie atomistique ou atomisme ;
 dans l'étude des jeux de rôle sur table, latomistique est une théorie considérant qu'un jeu est constitué de quatre sous-jeux appelés « atomes » ().